Pointer puede referirse a:
 Un perro de muestra, por su nombre en idioma inglés.
 El pointer inglés, una raza de estos perros.
 El Volkswagen Pointer, un modelo de automóvil.